Vitellio – imperatore romano
 Aulo Vitellio – politico e senatore romano
 Quinto Vitellio – un politico e senatore romano
 Vitellio, più noto come Witelo, scienziato del XIII secolo
 Quinto Vitellio – politico e senatore romano
 Quinto Vitellio (questore) – questore romano
 Vitellio Germanico – politico romano
 Vitellio Petroniano – politico romano
 Vitellio Scarpia - personaggio del dramma "La Tosca" di Victorien Sardou e dell’omonima opera lirica di Giacomo Puccini da esso derivata.

Pagine correlate 

 Vitello (disambigua)
 Lucio Vitellio
 Publio Vitellio